Bear Head bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Head (Maine)
 Bear Head (Vermont)